't Anker was een Nederlands bier en brouwerij in Blerick (destijds een dorp in de gemeente Maasbree, tegenwoordig in de gemeente Venlo).

De brouwerij bestond in ieder geval tegen het einde van de 19e eeuw, maar van deze eerste brouwerij is geen naam overgeleverd. In 1895 verkocht de eigenaar het pand aan de Kloosterstraat aan een nonnenklooster, maar de brouwerij werd voortgezet aan de Antoniuslaan. De brouwerij wisselde in korte tijd tweemaal van eigenaar. In 1913 was de brouwerij in ieder geval onder de naam 't Anker bekend. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de brouwerij verdwenen.

Het gebrouwen bier betrof een bovengistend altbier. Het werd voornamelijk voor gasten van de Blerickse herbergen gebrouwen. Het bier was amberkleurig en, vrij gebruikelijk voor die tijd, het was zonder alcohol gebrouwen. Daardoor werd het genuttigd door vrijwel iedereen en bij elke maaltijd, zelfs bij het ontbijt.

Zie ook 
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Gemeentearchief Venlo

Voormalig Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo